Schweder ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Schweder (* 1970), US-amerikanischer Künstler, der den Begriff 'Performance Architecture' geprägt hat
 Alfred Schweder (1911–1992), deutscher SS-Führer und Staatsbeamter
 Bernhard Fischer-Schweder (1904–1960), deutscher Kriegsverbrecher, Polizeichef von Tilsit
 Burkhard Schweder (* vor 1350; † vor oder am 3. Juni 1402), Stiftsscholaster vom Kollegiatstift Stendal, siehe Burkhard Sweder
 Christoph Hermann von Schweder (1678–1741), deutscher Jurist
 Christl Schweder (* 1936), deutsche Politikerin
 Gabriel Schweder (1648–1735), deutscher Rechtsgelehrter
 Karin von Schweder-Schreiner (* 1943), deutsche Übersetzerin aus dem Portugiesischen
 Katja Schweder (* 1980), deutsche Weinkönigin
 Kurt Schweder (1924–2003), deutscher Graveur und Heraldiker
 Marcel Schweder (* 1971), deutscher Komponist
 Nicolai von Schweder-Schreiner (* 1967), deutscher Übersetzer und Musiker
 Paul Schweder, deutscher Journalist und Kriegsberichterstatter im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Schwedler
 Schweda